

Persone
 Annamaria Romoli – attrice italiana
 Arduino Romoli – calciatore italiano
 Dino Luigi Romoli – vescovo cattolico italiano
 Emanuele Romoli – indoor rower italiano
 Ettore Romoli – politico italiano
 Gianni Romoli – sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Guglielmo Reiss Romoli – dirigente d'azienda italiano
 Italo Romoli – organaro italiano
 Marina Romoli – ciclista su strada e pistard italiana
 Mario Romoli – pittore italiano

Altro
 Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli – centro di formazione a L'Aquila

Pagine correlate
 Romolo (disambigua)
 Romulus